Вергилий Давила (, 28 января 1869, Тоа-Баха, Пуэрто-Рико — 22 августа 1943, Баямон, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский поэт и общественно-политический деятель. Один из выдающихся представителей модернизма в Пуэрто-Рико.

Биография 

Родился в семье учителей. Получил начальное домашнее образование под руководством своего отца. Затем учился в иезуитской школе и Гражданском педагогическом институте в Олд Сан-Хуане, который окончил в 1895 году. Позже работал учителем в Гурабо и Баямоне, где в 1890 году создал школу. В 1897 году оставил преподавание и посвятил себя управлению семейной фермой.

Общественно-политическая деятельность 
Член Пуэрто-Риканской республиканской партии, основанной в 1899 году, одной из программных целей которой было присоединение Пуэрто-Рико к США. В 1904 году баллотировался на пост мэра г. Баямона и выиграл выборы. С 1905 по 1911 был мэром г. Баямона. Позже отказался от политики, чтобы полностью посвятить себя литературному труду.

Творчество 
Интерес к поэзии проявился у него в молодом возрасте. Первые стихи публиковал в различных периодических изданиях, в том числе «El Buscapié», еженедельном литературном журнале «El Carnaval», «La Democracia», «El Mundo» и «Rocinante». В 1909 году совместно с композитором Браулио Колоном основал еженедельник «Chantecler» .

Поэзия В. Давила была частью движения так называемого «креолизма», или «нативизма», который возник во второй половине XIX века. В 1903 вышла первая книга его стихов под названием «Родина» включавшая ранние лирические произведения поэта, написанные под влиянием романтизма в духе Виктора Гюго.

Второй сборник поэзии «Жизнь и любовь» (1912), наполнен элементами модернизма и креолизма.

Избранная библиография 
 Patria (1903)
 Viviendo y amando (1912)
 Aromas del terruño (1916)
 Pueblito de antes (1917)
 No des Tu Tierra al Extraño (1916) и др.

Ссылки 
 Dávila, Virgilio 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1869 году
Родившиеся 28 января
Родившиеся в Пуэрто-Рико
Умершие в Пуэрто-Рико
Умершие в 1943 году
Умершие 22 августа
Поэты Пуэрто-Рико
Политики Пуэрто-Рико
Писатели-модернисты
Испанские поэты